Margarida (dt. Margarete bzw. Margerite)

 war der Spitzname des brasilianischen Schiedsrichters Jorge José Emiliano dos Santos (1954–1995)
 ist der Künstlername des brasilianischen Schiedsrichters Clésio Moreira dos Santos (* 1958)

Siehe auch:
 Santa Margarida
 Margarita (Begriffsklärung)